Александрина Прусская ():

 Александрина Прусская (1803—1892), великая герцогиня Мекленбург-Шверинская;
 Александрина Прусская (1842—1906), великая герцогиня Мекленбург-Шверинская;
 Александрина Прусская (1915—1980)